Het ATP-toernooi van Rotterdam 1988 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1988) werd van 8 tot en met 14 februari 1988 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1988 trok 58.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1988
Rotterdam